Beschey

 Balthazar Beschey, peintre flamand, (1709-1776) ;
 Jacob Beschey (1710-1786), peintre flamand, frère du précédent ;
 Jacob Franz Beschey (~1739-1799), peintre flamand, fils de Balthazar ;
 John Franz Beschey, peintre flamand.

Notes et références 

Beschey